Спортивний клуб Лоха () — іспанський спортивний клуб з міста Лохи. Заснований 1968 року. Станом на сезон 2019-2020 виступав у 9-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Медіна Лауха, розрахованому на 1250 глядачів.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  
 Профіль футбольної команди  

Футбольні клуби, засновані 1968
Футбольні клуби Іспанії
Засновані в Іспанії 1968